Zenhäusern steht für:

 ein Weiler der Schweizer Gemeinde Bürchen VS
 ein Weiler der Schweizer Gemeinde Grengiols

Zenhäusern ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Zenhäusern (1951–2012), Schweizer Eishockeyspieler 
 Gerd Zenhäusern (* 1972), Schweizer Eishockeyspieler und -trainer
 Katharina Zenhäusern (1919–2014), Schweizer Urnengängerin
 Martin Zenhäusern (* 1960), Schweizer PR-Berater und Buchautor
 Paul Zenhäusern (1917–2002), Gemeindepräsident und Grossrat
 Ramon Zenhäusern (* 1992), Schweizer Skirennläufer